USS Newark je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Newark (C-1) 
 USS Newark (CL-100) 
 USS Newark (CL-108)

Newark